Henryk Walczak, inspektor Policji Państwowej
 Henryk Walczak, komendant Wyższej Szkoły Pilotów
 Henryk Walczak, ps. „Waligóra”, żołnierz Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”
 Henryk Walczak, przewodniczący Związku Górali
 Henryk Walczak, historyk, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego USz
 Henryk Walczak, duchowny rzymskokatolicki, redaktor naczelny kwartalnika Horyzonty Misyjne, wizytator Prowincji Polskiej kanoników regularnych
 Henryk Walczak, radny Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich od 1990 do 1994 
 Henryk Walczak, trener sekcji koszykówki Widzewa Łódź
 Henryk Walczak, dziennikarz Polskiego Radia 24